Statisticile sezonului A PFG 1961-1962.

Descriere 
La startul campionatului s-au aliniat 14 echipe, iar câștigătoarea trofeului a fost CDNA Sofia.

Clasament

Referințe 
 Bulgaria - List of final tables (RSSSF)

Sezoane A PFG
A PFG